La Prima Lega 1931-1932 è stata la 31ª edizione del campionato svizzero di calcio di Prima Lega (seconda divisione). La squadra vincitrice è stata il FC Berna, promossa insieme al FC Locarno in Lega Nazionale 1933-1934.

Regolamento 
Le squadre partecipanti sono 18, suddivise in due gironi di 9 squadre ciascuno. Le vincitrici di ciascun girone sono promosse in Lega Nazionale ed in una finale si disputano il titolo di categoria. Le ultime tre squadre di ogni girone sono retrocesse in seconda lega.

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale. Ammesso alla finale per il titolo di Prima Lega.
      Retrocesso in Seconda Lega 1932-1933.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale. Ammesso alla finale per il titolo di Prima Lega.
      Retrocesso in Seconda Lega 1932-1933.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggio per il titolo di Prima Lega

Spareggio

Verdetti 
 Losanna è Campione Svizzero di Prima Lega 1932-1933.
 Losanna e Concordia di Basilea sono promosse in Lega Nazionale 1932-1933.
 Black Stars di Basilea, FC Wohlen, FC Chiasso, FC Fribourg, Stade Lausanne e  FC Monthey sono retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1931 e 1932.
L'Express, annate 1931 e 1932.
L'Impartial, annate 1931 e 1932.
Le Temps, annate 1931 e 1932.
Tribune de Lausanne, annate 1931 e 1932.

Collegamenti esterni 
  Coppa Svizzera su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1931-1932